Europees kampioenschap taekwondo 2010 (AETF)
 Europees kampioenschap taekwondo 2010 (ETU)